Agencja Konsularna RP w Berdiańsku (Польское консульское агентство в Бердянске) – polska placówka konsularna działająca w latach 1918-1924 w Berdiańsku, ZSRR, obecnie na Ukrainie.

Kierownicy konsulatu 
 1918-1924 – Jan Adolf Dąbrowski, agent konsularny

Bibliografia 
 Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik (opr.): Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 : informator archiwalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2020

Przypisy 

Berdiańsk
Stosunki polsko-rosyjskie
Berdiańsk